Molnár Andrea (1968) válogatott labdarúgó
 Molnár Andrea (1975) tornász, olimpikon
 Molnár Andrea (1980) színész
 Molnár Andrea (1982) táncos
 Molnár Andrea (1985) sportjogász